

Сладково — село, Ілецький район, Оренбурзька область
 Сладково — село, районний центр, Тюменська область